Pseudauximus är ett släkte av spindlar. Pseudauximus ingår i familjen mörkerspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mörkerspindlar
Pseudauximus